No No No of No, No, No kan verwijzen naar:

 No No No (T.I.), een nummer van de Amerikaanse rapper T.I.
 No, No, No (Destiny's Child), een nummer van de Amerikaanse R&B- en popgroep Destiny's Child
 No, No, No (James Brown), een nummer van de Amerikaanse zanger James Brown
 No, No, No (Thalía Sodi), een nummer van de Mexicaanse zangeres Thalía Sodi
 No, No, No (Yoko Ono), een nummer van de Amerikaanse artieste en muzikante Yoko Ono